Preusmjeri Nacrt:Fregata klase Mogami